Glendon (Canada), een plaats in de Canadese provincie Alberta
 Glendon (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania